Эскапа́да (от  «авантюра») — экстравагантная выходка. Также может означать.

Фильмы 
  — США, 1932.
  — США, 1935.
  — Германия, 1936.
  — Великобритания, 1955.
  — Франция, 1957.

Музыка 
  — американская гаражная рок-группа (1963—1967).
Альбомы
  — альбом (1983) .
  — альбом (2000) .
  — альбом (2010) группы .
Песни
  — песня (1990) Джанет Джексон.
  — песня (2017) Азилии Бэнкс.

Техника 
  — эскадренный миноносец ВМФ Великобритании.
  — американский самолёт.